Алексей Иванович Вахонин (10 марта 1935 — 1 сентября 1993) — советский тяжелоатлет, чемпион и рекордсмен СССР, Европы и мира, олимпийский чемпион 1964 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1964).

Биография 
Отец погиб на фронте, когда Алексей был еще мал. Семья жила очень бедно. Алексей рано оставил школу и пошел работать.

Спортивная карьера 
Спортом начал заниматься в 1956 году. Огромную роль в его жизни сыграла встреча с Рудольфом Плюкфельдером на соревнованиях первенства Сибири и Дальнего Востока. Он и стал его тренером. В 1964-м году стал олимпийским чемпионом, в результате сложной борьбы с венгерским тяжелоатлетом Имре Фёльди. Для этого Вахонину в последней попытке необходимо было взять вес в 142,5 кг, что и сделало советского тяжелоатлета чемпионом. Обрушились аплодисменты, но Вахонин не опускает штангу. Поджимает одну ногу и, как аист, стоит на помосте, произнеся знаменитое: «Хо-па!». Из-за злоупотребления алкоголем оставил карьеру уже в 1970 году. 

После завершения спортивной карьеры работал горнорабочим и тренером по атлетике. В это время работал в кузнечно-штамповочном цехе Донецкого экскаваторного завода на линии КГШП на обрезном прессе.

Некоторое время Алексей трудился на шахте, но оттуда его уволили — слишком часто приходил на смену нетрезвым. Тем не менее нужно было как-то жить, и олимпийский чемпион устроился разнорабочим, а после — могильщиком на местное кладбище. Жена ушла, забрав последние деньги, и старший сын, тоже Алексей, был единственным, с кем Вахонин оставался на связи. Они часто пили вдвоем.

1 сентября 1993 года во время одного из застолий между ними началась ссора, а потом и драка. «Сын узнал, что у отца есть ваучер, пришел и стал требовать, чтобы тот отдал его. Леша сопротивлялся», — объясняла позднее журналистам сестра тяжелоатлета. Вахонин-младший так разозлился, что схватил со стола нож и ударил отца в грудь. Ранение оказалось очень серьезным. Соседи, услышавшие шум, вызвали милицию, а потом и скорую. Прибывшие врачи ничего сделать не смогли — 58-летний бывший спортсмен уже не дышал. Понес ли сын наказание, неизвестно.

В память о Вахонине в 1995 году учредили ежегодный турнир по тяжелой атлетике. В Шахтах на Аллее спортивной славы есть портрет олимпийского чемпиона. В Киселевске, городе Кемеровской области, есть улица, названная в его честь.

Достижения 
 Чемпион XVIII Олимпийских игр в легчайшем весе. Сумма троеборья — 367,5 килограмма (мировой рекорд)
 Чемпион мира (1963, 1964, 1966)
 Чемпион Европы (1963, 1965, 1966)
 Чемпион СССР (1961—1964, 1966, 1967)
 Серебряный призёр чемпионата СССР (1965, 1968, 1969, 1970)

Награды 
 орден «Знак Почёта» (30.03.1965)
 Заслуженный мастер спорта СССР

Примечания

Ссылки 
 Сайт МОУ Лицей № 3 им. академика В. М. Глушакова г. Шахты — статья «Город олимпийских чемпионов»
 

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Заслуженные мастера спорта СССР